Иван Семёнович Шулов (1874—1940) — русский советский .

Биография 
Родился  года в крестьянской семье в Ардатове Симбирской губернии. Когда ему было 4 года умер отец, через шесть лет — мать; жил в Ардатове в чужой семье на скудное содержание, высылаемое старшим братом.

С 1888 года учился в Казанском земледельческом училище, после окончания которого в 1894 году поступил в Московский сельскохозяйственный институт. В 1899 году по окончании курса института был оставлен в нём и под руководством Д. Н. Прянишникова работал ассистентом на кафедре частного земледелия и и учения об удобрении.

В 1908—1913 годах читал лекции по земледелию и физиологии растений на Голицынских женских сельскохозяйственных курсах.

В 1913 году был утверждён профессором Московского сельскохозяйственного института; одновременно руководил организованной по его инициативе льняной опытной станцией при институте, преобразованной позже во Всесоюзный НИИ льна (Торжок). В 1917—1920 годах был помощником директора института, в 1925—1928 годах — заместителем ректора Московской сельскохозяйственной академии. С 1920 года он также был профессором земледелия землеустроительного факультета Московского межевого института.

И. С. Шулов автор работ по изучению корневого питания высших растений; совместно с П. Р. Слёзкиным и Г. Г. Петровым предложил оригинальные методы изолированного питания и стерильных культур. Занимался разработкой научных основ культуры льна.

Был талантливым лектором, писал стихи и выступал как чтец-деламатор.

В конце 1929 года по состоянию здоровья оставил преподавательскую деятельность. В последние годы жизни был референтом по проблемам высшей школы при Наркомате земледелия СССР.

Библиография 
 Обработка земли. — : Моск. о-во распространения с.-х. знаний, 1907. — [4], 55 с. — (Сельскохозяйственные беседы; 1)
 Обработка почвы. Общедоступная сельскохозяйственная беседа. — 6-е изд. — [М.]: Гос. изд-во, 1921. — 48 с.: ил., диагр.;
 Отзывы И. С. Шулова в книге: Указатель общеполезных книг по сельскому хозяйству / Под ред. П. Н. Соковнина. Вып. 1. — : тип. газ. «Сельский вестник», 1909.
 Чем и как питается растение? : Общедоступ. с.-х. беседа и крат. пособие для учеников низших с.-х. шк. — : Агроном, 1911. — 40 с., 12 ил.
 Чем и как питается растение? — 3-е изд. — : Изд-во Нар. ком. зем., [1920]. — 32 с.: ил. — (Библиотека сельского хозяйства Советской России). 
 Исследования в области физиологии питания высших растений при помощи методов изолированного питания и стерильных культур. — , 1913.
 Лен-долгунец. Возделывание его в нечернозёмной части России. — [М.], 1921;
 Важнейшие прядильные растения России. — , 1922;
 Весенние советы для льноводов. — : Изд-во Отд. применения Моск. обл. с.-х. опыт. ст., 1923. — 8 с. — (Библиотека журнала «Хозяин». № 1).
 К мерам улучшения русского льноводства. — , 1925;
 Опыты со льном-долгунцом. — [Москва]: [НТУ ВСНХ СССР], [1928] (6-я тип. Транспечати). — 16 с.: ил

Литература

Ссылки 
 Биография Шулов Иван Семенович
 И. С. Шулов — основатель первой льняной станции России

Выпускники МСХИ
Профессора МСХИ
Преподаватели Константиновского межевого института